Teni – cantante nigeriana
 Teni – film sovietico del 1953